Sigifredo Mercado Sáenz (Toluca, 21 de dezembro de 1968) é um ex-futebolista profissional mexicano, meio-campo retirado.

Carreira 
Sigifredo Mercado integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 2001.

Títulos 
Seleção Mexicana
Copa América de 2001: Vice

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Toluca
Futebolistas do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001